Ağaoğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Ağaoğlu est formé de  (ou Agha), titre de dignitaire turc (« chef », « maître », « seigneur » ou « châtelain ») et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de ». Ağaoğlu a donc le sens de « fils du chef ».

Patronyme 

  (1907-1979), homme politique turc ;
 Adalet Ağaoğlu (1929-2020), femme de lettres turque ;
 Ahmet Ağaoğlu (1869-1939), homme politique azerbaïdjanais ;
  (1954-), homme d’affaires turc ;
  (1938-1990), homme politique turc ;
  (1958-), bibliographe turc ;
 Mehmet Ağaoğlu (1896-1949), historien turc ;
  (1922-1978), homme politique turc ;
  (), directeur de la photographie turc ;
  (1909-1982), homme politique turc ;
  ou Şemsi Ağaoğlu, (1914-2003), homme politique turc ;
  (1903-1989), fille d'Ahmet Ağaoğlu, femme de lettres et juriste turque.

Société 
 , groupe de sociétés Ağaoğlu actif dans les secteurs de la construction, de l'immobilier, de l'énergie et du tourisme, dirigé par Ali Ağaoğlu

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc